Cet article présente la descendance d' (1553-1610), roi de France (1589-1610) et de Navarre (1572-1610).

Descendance légitime 
La descendance légitime d' est issue de son second mariage en 1600 avec Marie de Médicis, fille de  et de Jeanne d'Autriche. Le couple a trois fils et trois filles :

  (27 septembre 1601 - 14 mai 1643), roi de France,
 Élisabeth de France (22 novembre 1602 - 6 octobre 1644), reine d'Espagne,
 Christine de France (10 février 1606 - 27 décembre 1663), duchesse de Savoie,
 Monsieur d'Orléans (13 avril 1607 - 17 novembre 1611), duc d'Orléans,
 Gaston de France (24 avril 1608 - 2 février 1660), duc d'Orléans,
 Henriette-Marie de France (25 novembre 1609 - 10 septembre 1669), reine d'Angleterre.

Descendance illégitime 
Henri IV a une douzaine d'enfants illégitimes avec ses différentes maîtresses, dont huit sont légitimés :

 Avec Gabrielle d'Estrées  :
 César de Vendôme (7 juin 1594 - 22 octobre 1665), duc de Vendôme,
 Catherine-Henriette de Bourbon (14 novembre 1596 - 20 juin 1663), dite Mademoiselle de Vendôme, duchesse d'Elbeuf,
 Alexandre de Vendôme (19 avril 1598 - 28 février 1629), dit « le Chevalier de Vendôme ».
 Avec Catherine-Henriette de Balzac d'Entragues, marquise de Verneuil :
 Henri de Bourbon-Verneuil, duc de Verneuil (27 octobre 1601 - 28 mai 1682), évêque de Metz,
 Gabrielle-Angélique de Bourbon-Verneuil (21 janvier 1603 - 1627), dite Mademoiselle de Verneuil, duchesse d'Épernon.
 Avec Jacqueline de Bueil :
 Antoine de Bourbon-Bueil (9 mai 1607 - 1er septembre 1632), comte de Moret.
 Avec Charlotte des Essarts :
 Jeanne-Baptiste de Bourbon (11 janvier 1608 - 16 janvier 1670), abbesse de l'Abbaye Notre-Dame de Fontevraud,
 Marie-Henriette de Bourbon (11 janvier 1608 - 10 février 1629), abbesse de l'abbaye de Chelles.

Arbre généalogique 
  (1553-1610)
 x 1572 Marguerite de France (1553-1615) - mariage sans postérité, annulé en 1599
  
 x 1600 Marie de Médicis (1575-1642)
 │
 ├──>  (1601-1643)
 │    x 1615 Anne d'Autriche (1601-1666)
 │    │
 │    ├──>  (1638-1715)
 │    │    x 1660 Marie-Thérèse d'Autriche (1638-1683) - dont postérité
 │    │    x 1684 Françoise d'Aubigné (1635-1719) - sans postérité
           x hors mariage Louise de La Vallière (1644-1710) - dont postérité
 │    │    x hors mariage Madame de Montespan (1641-1707) - dont postérité
 │    │
 │    └──>Philippe d'Orléans (1640-1701)
 │         x 1661 Henriette d'Angleterre (1644-1670) - dont postérité féminine survivante
 │         x 1671 Élisabeth-Charlotte de Bavière (1652-1722) - dont postérité
 │
 ├──> Élisabeth de France (1602-1644)
 │    x 1615  (1605-1665) - seule postérité survivante :
 │    │
 │    └──> Marie-Thérèse d'Autriche (1638-1683)
 │         x   (1638-1715) - dont postérité
 │
 ├──> Christine de France (1606-1663)
 │    x 1619  (1587-1637) - dont postérité
 │    │
 │    ├──> Louise-Christine de Savoie (1629-1692)
 │    │    x 1642 Maurice de Savoie (1593-1642) - sans postérité
 │    │
 │    ├──>  (1634-1675)
 │    │    x 1663 Françoise-Madeleine d'Orléans (1648-1664) - sans postérité
 │    │    x 1666 Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours (1644-1724) - dont postérité
 │    │
 │    ├──> Marguerite-Yolande de Savoie (1635-1663)
 │    │    x 1660  de Parme (1630-1694) - sans postérité
 │    │
 │    └──> Henriette-Adélaïde de Savoie (1636-1676)
 │         x 1652 Ferdinand-Marie de Bavière (1636-1679) - dont postérité
 │
 ├──> Monsieur d’Orléans, dit Nicolas (1607-1611)
 │
 ├──> Gaston de France (1608-1660)
 │    x 1626 Marie de Bourbon-Montpensier (1605-1627)
 │    │
 │    └──> Anne-Marie-Louise d'Orléans (1626-1693)
 │         x 1682 Antonin Nompar de Caumont (1633-1723) - sans postérité
 │
 │    x Marguerite de Lorraine (1615-1672)
 │    │
 │    ├──> Marguerite-Louise d'Orléans (1645-1721)
 │    │    x 1661  (1642-1723) - dont postérité éteinte
 │    │
 │    ├──> Élisabeth-Marguerite d'Orléans (1646-1696)
 │    │    x 1667 Louis-Joseph de Guise (1650-1671) - dont postérité masculine éteinte
 │    │
 │    └──> Françoise-Madeleine d'Orléans (1648-1664)
 │         x 1663  (1634-1675) - sans postérité
 │
 └──> Henriette-Marie de France (1609-1669)
      x 1625  (1600-1649)
      │
      ├──>  (1630-1685)
      │    x 1662 Catherine de Bragance (1638-1705) - dont 4 enfants morts en bas âge
      │
      │    x hors mariage 8 femmes lui ayant donné au moins 16 bâtards et une descendance
      │
      ├──> Marie-Henriette d'Angleterre (1631-1660)
      │    x 1641  (1626-1650) - dont postérité éteinte
      │
      ├──>  (1633-1701)
      │    x 1660 Anne Hyde (1637-1671) - dont postérité éteinte
      │
      │    x 1673 Marie de Modène (1658-1718) - dont postérité
      │
      │    x hors mariage 2 femmes lui ayant donné au moins 7 bâtards et une descendance
      │
      ├──> Henri d'Angleterre (1640-1660)
      │
      └──> Henriette d'Angleterre (1644-1670)
           x Philippe d'Orléans (1640-1701) - dont postérité féminine survivante

 D'une maîtresse inconnue
 │
 ├──> Marie ou Marthe (1571-) 
 │    x Daniel Dupouy, seigneur de Portes
 │
 └──> Jeanne (1572-)

 De Diane d'Andoins, comtesse de Louvigny (+1621)
 │
 └──> un fils (+ 1588)

 De Catherine-Henriette de Balzac d'Entragues, marquise de Verneuil (1579-1633)
 │ 
 ├──> Henri de Verneuil (1600)
 │
 ├──> Henri de Bourbon-Verneuil, légitimé en 1603, (1601-1682)
 │    x Charlotte Séguier 
 │
 └──> Gabrielle Angélique dite Mademoiselle de Verneuil (1603-1627)
      x Bernard de Nogaret de Foix, duc de La Valette et d'Epernon (1592-1661) 
      │
      ├──> Anne-Louise-Christine de Foix de La Valette d’Épernon (1624-1701)
      |
      └──> Louis-Charles de Nogaret de Foix (1627-1658)

 De Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret (1580-1651)
 │
 └──> Antoine, comte de Moret, abbé de Saint-Étienne, légitimé en 1608 (1607-1632)

 De Charlotte des Essarts, comtesse de Romorantin (+ 1651)
 │
 ├──> Jeanne-Baptiste, abbesse de Fontevraud, légitimée en 1608 (1608-1670)
 │
 └──> Marie-Henriette, abbesse de Chelles (1609-1629)

 De Gabrielle d'Estrées, duchesse de Beaufort (1571-1599)
 │
 ├──> César de Vendôme, duc de Vendôme, légitimé en 1596 (1592-1669)
 |    x 1609 Françoise de Lorraine-Mercœur (1592-1669)
 │    │
 │    ├──> , duc de Mercœur et de Vendôme (1612-1669) 
 │    │    x Laure Mancini (1636-1657) - dont postérité éteinte
 │    │
 │    ├──> François, duc de Beaufort, dit le Roi des Halles, (1616-1669)
 │    │
 │    └──> Élisabeth, (1614-1664)
 │         x Charles-Amédée de Savoie, duc de Nemours (1624-1652)
 │
 ├──> Catherine-Henriette, légitimée en 1598 (1596-1663), mariée à  (1596-1657)
 │    │
 │    │
 │    ├──> , duc d'Elbeuf (1620-1692)
 │    │    x1 Anne-Élisabeth de Lannoy (1626-1654) - dont postérité éteinte
 │    │    x2 Élisabeth de La Tour d'Auvergne (1635-1680) - dont postérité
 │    │    x3 Françoise de Montault de Navailles (1653-1717)
 |    |
 │    │──> Henri, abbé d'Hombières (1622-1648)
 |    |
 │    ├──> François-Louis, comte d'Harcourt (1627-1694)
 │    │    x Anne d'Ornano (+ 1695) - dont postérité
 │    │
 │    ├──> François-Marie, prince de Lillebonne (1624-1694)
 │    │    x1 Christine d'Estrées (+ 1658)
 │    │    x2 Anne de Lorraine (1639-1720) - dont postérité
 │    │
 │    ├──> Catherine, nonne (1626-1645)
 │    │
 │    └──> Marie Marguerite Ignace (1628-1679)
 │
 └──> Alexandre, dit le Chevalier de Vendôme, légitimé en 1599 (1598-1629)

Famille noble française
Bourbons de France
Henri IV (roi de France)